Спящий режим операционной системы ()
 Hibernate (библиотека)
 Спячка